Ytterstören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterstören, Korsholm, Österbotten, 
 Ytterstören (Kumlinge, Åland), 
 Ytterstören, Ingå, Nyland,

Se även
Ytterstör
Ytterstö

Robotskapade Finlandförgreningar